Liste Swadesh de 207 mots en français et en guarani (à compléter).

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Articles connexes 
 Guarani
 Personne (grammaire)

Liens externes 
  Dictionnaire allemand/espagnol-guarani / guarani-allemand/espagnol
  Dictionnaire guarani-espagnol
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Wiktionary : Swadesh lists for Tupi-Guarani languages
  Wiktionnaire guarani

Guarani
Langue guarani